Фа () в сольмизации (сольфеджио) — мнемоническое обозначение четвёртой ступени диатонического звукоряда. Аналогично обозначению F. Отстоит на полутон от ми и на целый тон от соль.

Частота звука в первой октаве (равномерно темперированный строй): 349,2 герца.

Происхождение названия 
Название ноте дано по первому слогу четвёртой строчки посвящённого Иоанну Крестителю гимна «Ut queant laxis» — famuli tuorum («...деяний твоих...») — где каждая последующая строчка исполнялась на тон выше предыдущей. Изобретателем такого мнемонического приёма («гвидонов слог») был Гвидо Аретинский.

Нотные обозначения

Ссылки 
 
 Теория сольфеджио.
 Таблица музыкальных нот.
 Music theory online: staffs, clefs & pitch notation .

Музыкальные термины
Музыкальные звуки